Лашатр, Клод де (1536—1614), барон де Ла-Мезонфор — французский военный и государственный деятель, маршал Франции.
 Лашатр, Клод-Луи де (1745—1824) — французский генерал и парламентарий.
 Лашатр, Луи де (1570—1630), барон де Ла-Мезонфор — французский военный и государственный деятель, маршал Франции.